Ljudmila Titova – ex pattinatrice russa di velocità su ghiaccio
 Marija Titova – ex ginnasta russa
 Natalia Titova – ballerina e docente russa naturalizzata italiana
 Valentina Antipovna Titova – attrice sovietica, dal 1992 russa
 Viktorija Titova – ex schermitrice sovietica